

Anno 
 435 o 435 a.C.

Codici 
 435 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Giuseppe Colombo Astronomical Observatory, di Padova

Matematica 
 435 – numero